Pulguera andaluza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dittrichia graveolens; o
 el nombre común de la planta Pulicaria dysenterica.